Marginea se poate referi la:

 Marginea, Suceava
 Marginea (Buhuși), Bacău
 Marginea (Oituz), Bacău
 Marginea Pădurii, Prahova

Râul Marginea 
 Râul Marginea, Ciban
 Râul Marginea, Topolog
 Râul Marginea Domnească

Altele 
 Marginea Fundației, roman al autorului de literatură științifico-fantastică Isaac Asimov